Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1984 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 27 juni tot en met 8 juli 1984.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver waren het eerste reekshoofd, en slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het als zevende geplaatste Amerikaanse koppel Kathy Jordan en Anne Smith in twee sets. Het was hun 39e gezamen­lijke titel, de zesde van 1984. Navrátilová had daar­naast 59 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver veertien. Het was hun achtste gezamenlijke grandslamtitel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Marcella Mesker speelde samen met Christiane Jolissaint (Zwitserland), met wie zij het tiende reekshoofd vormde – zij bereikten de tweede ronde.
 Betty Stöve en de Zuid-Afrikaanse Ilana Kloss strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1984